McAuley ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonso McAuley, US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Andrew McAuley (1968–2007), australischer Abenteurer
 Dave McAuley (* 1961), britischer Boxer
 Gareth McAuley (* 1979), nordirischer Fußballspieler
 Hughie McAuley (* 1953), englischer Fußballspieler und -trainer
 James McAuley (1917–1976), australischer Dichter, Journalist und Literaturkritiker
 Ken McAuley (1921–1992), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Paul J. McAuley (* 1955), britischer Science-Fiction-Autor
 Robin McAuley (* 1953), irischer Rocksänger

Siehe auch:
 Macauley
 McCauley